Wildau kan syfta på:

 Wildau – en stad i Landkreis Dahme-Spreewald i förbundslandet Brandenburg, söder om Berlin
 Wildau, Schorfheide – en stadsdel i kommunen Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg, norr om Berlin

Personer
Wildau (efternamn) – ett tyskt efternamn